Карибский клубный чемпионат 2007 — 10-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 4 ноября 2007 года по 25 мая 2008 года. Трофей во второй раз завоевал клуб «Харбор Вью» из Ямайки.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Отбор лучших

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Матч за 3 место

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

2007